Gobierno Conte puede referirse a:
 Primer Gobierno Conte – gobierno italiano en funciones del 1 de junio de 2018 al 5 de septiembre de 2019
 Segundo Gobierno Conte – gobierno italiano en funciones desde el 5 de septiembre de 2019